Dina Ayada is een Vlaamse zangeres van Marokkaanse afkomst. De zangeres deed in 2015 mee aan The Voice Kids waar ze de finale net niet haalde. In 2019 won ze de Urbanice Battle of Talents georganiseerd door radiozender MNM. Later bracht ze een aantal singles uit, waarvan The Way en All The Time beiden een radio hitje werden in de Ultratop 50. In 2022 werd ze door Complex NL genomineerd als Complex Next Best female artiest.

Discografie

Singles 

 Vlaams zanger